Tenisowy turniej WTA MPS Group Championships 2010 odbywał się w dniach 5 - 11 kwietnia w amerykańskim Ponte Beach na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010